Stygiomyces är ett släkte av svampar. Stygiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stygiomyces